Vysočany può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Vysočany, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Vysočany, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale
Vysočany, quartiere di Praga

Slovacchia
Vysočany, comune del distretto di Bánovce nad Bebravou, nella regione di Trenčín